Liemberg bezeichnet:
 Liemberg (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Kärnten
 Katastralgemeinde Liemberg, Katastralgemeinde in Kärnten
 Gemeinde Liemberg, ehemalige Gemeinde in Kärnten
 Burgruine Liemberg, in der Gemeinde Liebenfels, Kärnten

Siehe auch:
 Limberg